Скнилівські провулки — 10 провулків (1-10-й Скнилівські провулки) у Залізничному районі міста Львів, у місцевості Скнилівок. Пролягають паралельно між собою перпендикулярно до вулиці Виговського.

Історія
Провулки отримали сучасну назву у 1962 році. Вони є залишком приміського села Скнилівок, що дало свою назву цій місцевості та було у 1952 році приєднано до Львова.

Джерела 

 
  

Вулиці Залізничного району Львова